Mobile Trends Conference – największa, polska konferencja poświęcona mobilnym technologiom, organizowana od 2012 roku. Dotychczas wydarzenie miało miejsce w Krakowie i Warszawie. Wydarzenie ma charakter biznesowo-edukacyjny. Każdego roku, wraz z Mobile Trends Conference organizowana jest także gala rozdania nagród Mobile Trends Awards. Zadaniem zaplanowanych prelekcji jest przekazanie praktycznej wiedzy z branży mobile oraz tej związanej z nowymi technologiami, trendami w marketingu, zarządzaniu projektami i wpływem technologii na społeczeństwo. 

Cykl konferencji Mobile Trends został zapoczątkowany przez Roberta Rachwała i zespół ClickMaster Polska.

Historia 
 Mobile Trends Conference & Awards – 27 stycznia  2012,
 Mobile Trends Conference & Awards – 21-22 lutego 2013
 Mobile Trends for Marketers – 23-24 maja 2013,
 Mobile Trends Conference & Awards – 16-17 stycznia 2014,
 Mobile Trends for Business – 27-28 maja 2014,
 Mobile Trends Conference & Awards – 11-13 lutego 2015,
 Mobile Trends Conference & Awards – 18-19 lutego 2016,
 Mobile Trends Conference & Awards – 8-10 marca 2017,
 Mobile Trends Conference & Awards – 1-2 marca 2018,
 Mobile Trends Conference for e-commerce – 13-14 września 2018,
 Mobile Trends Conference & Awards – 7-8 marca 2019,
 Mobile Trends Conference for Banking – 3-4 października 2019,
 Mobile Trends Conference & Awards – 12-13 marca 2020,
 Mobile Trends Conference Commerce & Banking – 8-9 października 2020,
 Mobile Trends Conference & Awards – 4-5 marca 2021,
 Mobile Trends for Commerce – 29 czerwca 2021,
 Mobile Trends Conference & Awards – 17-18 marca 2022.
 Mobile Trends for Experts - 25-26 października 2022

Escola 
W październiku 2021 roku nastąpiło przejęcie udziałów firmy ClickMaster Polska oraz marki Mobile Trends przez firmę Escola SA, zarządzaną przez Krzysztofa Wojewodzica. W wyniku tej kooperacji od 2022 roku organizatorem głównym wydarzeń sygnowanych marką Mobile Trends jest firma Escola SA.

Przypisy 

Wydarzenia
Konferencje informatyczne
Mobile